La formula molecolare C2H2F2 può indicare:
 Fluoruro di vinilidene
 1,2-difluoroetilene

Formule molecolari